Карл VIII (по прозвищу Любезный; 1470—1498) — король Франции с 1483 года, из династии Валуа.
 Карл VIII Кнутссон Бунде (ок. 1408 — 1470) — король Швеции в 1448—1457, 1464—1465, 1467—1470 годах и король Норвегии в 1449—1450 годах.